Lennart Pålsson kan syfta på:

 Lennart Pålsson (1920–2009), civilingenjör.
 Lennart Pålsson (1933–2010), jurist.